Енканто Нумеро Дос има више значења:

 Енканто Нумеро Дос (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Енканто Нумеро Дос, Марсела (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику